Спиридон (Спиро) Д. Пешков е български възрожденски деец, борец за българска просвета и църква.

Биография 
Спиро Пешков е роден в Прилеп, тогава в Османската империя. По занятие е ортомар – занимава се с търговия на въжарски изделия и се замогва значително. Участва активно в просветните и църковни борби в Прилеп и дълги години е съветник в Прилепската българска община. Тримата му сина Георги Пешков, Никола Пешков и Харалампи Пешков са дейци на ВМОРО.

Родословие

Бележки 

Родени в Прилеп
Български общественици от Македония
Членове на Прилепската българска община